Георгий Меребашвили (15 августа 1986, Тбилиси) — грузинский футболист, полузащитник польского клуба «Подбескидзе».

Клубная карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в «Динамо» Тбилиси, где играл в течение пяти сезонов, выйдя на поле в 108 матчах и забив 36 голов. В сезоне 2008/09 стал вместе с партнёром по команде Илией Спасоевичем лучшим бомбардиром клуба с 13 голами — наибольший результат для полузащитника.
 
В январе 2010 года перешёл в сербский клуб «Войводина», где присоединился к своему соотечественнику Михаилу Хуцишвили. Сразу же вошёл в основной состав, завершив первую половину сезона, имея в активе 15 матчей, с «Войводиной» он занял пятое место в лиге. В кубке Сербии сезона 2009/10 он дошёл до финала, где сыграл против «Црвена Звезда». Матч был проигран со счётом 3:0.

В 2010/11 сезоне сербской Суперлиги Меребашвили стал ключевым игроком команды. В 25 матчах забил 7 голов. «Войводина» финишировала на 3-м месте, однако команда проиграла в сезоне 2010/11 финал кубка против «Партизана», в котором команда Меришвили (сам он вышел на 60-й минуте вместо Мирослава Стевановича) при счёте 2:1 в пользу соперника покинула поле на 83-й минуте в знак протеста против действий судьи.

В 2012 году Меребашвили вернулся в «Динамо» и помог команде сделать два «золотых дубля». В 2014 году он вновь отправился за границу, на этот раз в греческий ОФИ.

25 июня 2015 года достиг устного соглашения с «Верией». 8 июля 2015 года был признан невиновным в организации договорного матча с «Олимпиакосом», после чего контракт Меребашвили вступил в силу. Дебютировал в новой команде 23 августа 2015 года в матче против ПАС Янина, выйдя на замену на 60-й минуте. В игре против «Каллони» в добавленное время заработал пенальти.

Карьера в сборной 
Меребашвили сыграл свой первый матч за грузинскую сборную против Португалии в Визеу 31 мая 2008 года. С тех пор стал регулярно вызываться в команду с паузой в сезонах 2012/13 и 2013/14. 11 июня 2017 года забил первый гол за сборную в матче с Молдавией в рамках квалификации к чемпионату мира 2018, команды разошлись вничью 2:2.

Достижения 
«Динамо» Тбилиси
 Чемпион Грузии: 2007/08, 2012/13, 2013/14
 Кубок Грузии: 2009, 2013, 2014
 Суперкубок Грузии: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на Utakmica.rs
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Подбескидзе»